Jméno a příjmení František Janda nosí více osobností:

 František Janda-Suk (1878–1955) – český atlet, stříbrný olympijský medailista
 František Janda (architekt) (1886–1956) – český architekt
 František Janda (kněz) (1821–1898) – český monsignore
 František Janda (malíř) (1885-?) - český malíř
 František Janda (lékař) (1912–1987) – český lékař, hygienik, zakladatel dorostového lékařství, profesor Univerzity Karlovy
 František Janda (projektant) (1878–1938) – profesor České vysoké školy technické v Brně, projektant vodních staveb
 František Janda (sochař) (1931–2015) – český sochař
 František Janda (strojař) (* 1948) – český strojař, vynálezce, držitel mnoha patentů
 František Janda (šermíř) († 2015) – předseda Českého šermířského svazu
 František Janda (zpěvák) (1909–1968) – český operní pěvec, tenorista

Související články 
 Janda